Soutěžní ročník Eredivisie 2012/13 byl 57. ročníkem nejvyšší nizozemské fotbalové ligy, zvané Eredivisie. Soutěž byla započata 10. srpna 2012 a poslední kolo se odehraje 26. května 2013. Soutěže se účastní celkem 18 týmů. Šestnáct jich postoupilo z minulého ročníku a spadnuvší týmy nahradily 2 nové z Eerste Divisie.

Mistrovský titul ze sezony 2011/12 obhajoval AFC Ajax, který získal již svůj 31. nizozemský mistrovský titul. Jedním z jeho největších soupeřů byly například PSV Eindhoven, Feyenoord, AZ Alkmaar či FC Utrecht.

V tradičním letním superpoháru, zvaném Johan Cruijff-schaal, pořadového čísla XVII mezi ligovým vítězem a vítězem nizozemského poháru (KNVB beker), čili AFC Ajax a PSV Eindhoven, zvítězil právě PSV 4–2 a proti mistru z posledních dvou sezon prokázal lepší herní formu.

Titul z předchozích dvou sezon nakonec úspěšně obhájil AFC Ajax, který si připsal už 32. titul. Domácí pohár v tomto ročníku vyhrál AZ Alkmaar.

Průběh ročníku 
Samotná soutěž měla velice zajímavý průběh a můžeme ji rozdělit na tři etapy, podle toho, kdo byl na čele tabulky. V úvodu se velmi dařilo Twente, které v úvodních šesti kolech neztratilo ani bod při skóre 16–4. V sedmém kole přišla porážka od AFC Ajax, který naopak do té doby ztratil hned třikrát. Twente pak sérií tří remíz přišlo v 11. kole o vedení a v čele ho vystřídalo PSV Eindhoven, které ve 13 kolech ztratilo pouhých 6 bodů. V 15. kole i ono prohrálo s Ajaxem a na čelo se na jedno kolo vrátilo Twente, které ale neprožívalo nejlepší období, a tak se na čele drželo, před dotírajícím Ajaxem, stále PSV.

Bylo tomu tak i po 25 kolech. Ve 24. a 26. kole si PSV připsalo dvě porážky 1–2, a to s rivalem Feyenoordem a s Heerenveenem. Ajax, který v celém průběhu ročníku prohrál pouze dvě utkání, ztrát svých úhlavních rivalů využil. Dostal se do čela, které neopustil až do konce soutěže a suverénně vládl její závěrečné třetině. V posledních 10 kolech zvítězil devětkrát a k tomu si připsal jednu remízu při skóre 29–6. Zaslouženě si tak připsal rekordní 32. titul z Eredivisie a dovršil zlatý hattrick.

Na druhém místě skončilo PSV Eindhoven, který na Ajax ztratilo 7 bodů. Tihle dva postupují do Ligy mistrů 2013/14. Třetí skončil po mohutném finiši Feyenoord, na který spolu se čtvrtým Vitesse zbyla Evropská liga UEFA 2013/14. Twente pokazilo závěr sezony a nakonec skončila až na 6. místě a o postup do 2. předkola Evropské ligy muselo bojovat v Play-off.

Složení ligy v ročníku 2012/13 
Soutěže se účastní 18 týmů, z nichž 15 se kvalifikovalo z minulého ročníku. Jeho vítězem se stal AFC Ajax, který získal svůj 31. titul. Poslední tým předchozího ročníku, jímž byl SBV Excelsior, sestoupil přímo do Eerste Divisie a opačným směrem putoval její vítěz ze sezony 2011/12 – PEC Zwolle.

Týmy ze 16. a 17. místa (VVV-Venlo, De Graafschap) se museli účastnit barážového Play–off, kde z osmi týmů, hrajících 2. kolo, postupují zpět do soutěže jen dva. VVV-Venlo se zachránilo, ale De Graafschap vypadl již ve 2. kole a nakonec jej v Eredivisie nahradil Willem II.

Konečná tabulka 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Postavení týmů po jednotlivých kolech

Postsezónní boje

Kvalifikace o Evropskou ligu UEFA 
Týmy z 5. do 8. místa svedou souboj o jedno místo ve 2. předkole Evropské ligy UEFA. Pozici ve 2. předkole si nakonec vybojoval pátý, čili nejvýše nasazený tým, po základní části, FC Utrecht.

Baráž o postup do Eredivisie 2013–14 
Do baráže sestupuje 16. a 17. tým Eredivisie, kteří jsou nasazeni do semifinále stejně jako 2. – 5. celek Eerste Divisie. 6. – 9. celek Eerste Divisie musejí nejprve sehrát barážové předkolo. Vítěz Eerste Divisie postupuje přímo do dalšího ročníku Eredivisie.
Účast v následujícím ročníku si vybojovaly týmy Go Ahead Eagles, jako nováček, a Roda JC Kerkrade, která uhájila prvoligovou pozici. Z Eredivisie naopak sestupuje VVV-Venlo.

Střelecká listina 

Nejlepším střelcem tohoto ročníku Eredivisie se stal útočník z Pobřeží slonoviny Wilfried Bony. V Česku velmi dobře známý hráč, který odehrál několik sezon v týmu AC Sparta Praha, nastřílel během sezony úctyhodných 31 branek. Jeho služeb využíval tým Vitesse. Na druhém místě skončil s 27 brankami Ital Graziano Pellè z Feyenoordu.

Vítěz

Reference

Související články 

 Eredivisie

Externí odkazy 

 

Eredivisie
Fotbal v roce 2012
Fotbal v roce 2013